Матільда-Аміві Петіжан (,  19 лютого 1994, Нігер) — тоголезька лижниця. Проживає в департаменті Верхня Савоя, Франція.

Біографія 
Матільда-Аміві Петіжан народилася 19 лютого 1994 року в Республіці Нігер. Батько — громадянин Франції, мати, Одетта Адзо, з Того. У віці 2,5 років Петіжан переїхала до Франції.

Лижним спортом займається з 12 років. Матільда показувала середні результати на юніорському рівні.

У березні 2013 року через соціальну мережу Facebook зв'язалася з тоголезькими спортивними функціонерами, запропонувавши свої послуги. Після зміни громадянства вона стала прапороносцем на відкритті XXII зимових Олімпійських ігор.

У жовтні 2021 року Матільда ​​Петітьян є кандидатом до Комісії спортсменів МОК.

Статистика виступів 
Останнє оновлення: лютий 2014.

Примітки 

Лижники на зимових Олімпійських іграх 2014
Французькі лижники
Тоголезькі лижники